Campaínhas é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Campanula erinus
 Campanula lusitanica subsp. lusitanica